Dragon d'Or (Golden Dragon Fantasy en version originale anglaise) est une série de livres-jeux en six volumes écrite par Dave Morris et Oliver Johnson de 1984 à 1985. Elle a d'abord été éditée par Gallimard dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros, collection Folio Junior entre 1985 et 1988.

Chaque volume raconte une histoire indépendante des autres, dans un milieu heroic-fantasy.

Liste des tomes 
 Le Tombeau du vampire (, 1984)
 Le Dieu perdu (, 1984)
 Le Seigneur de l'ombre (, 1985)
 La Malédiction du Pharaon (, 1985)
 Le Château des âmes damnées (, 1985)
 L'Œil du Dragon (, 1985)

Nouvelles versions 
Republications révisées et étendues.
 Le Tombeau du vampire (, 2017) en collaboration avec David Walters.
 Le Dieu perdu (, 2018) en collaboration avec Mark Lain.

Voir aussi 

 Les Terres de Légende, un jeu de rôle des mêmes auteurs

en:Dave Morris (writer)#Golden Dragon series
it:Librogame EL#Golden Dragon